Suzuka puede referirse a:
 Suzuka (涼風), una serie japonesa de manga y anime;
 La ciudad de Suzuka (鈴鹿市), en la prefectura de Mie, Japón;
 El circuito de Suzuka, localizado en la misma ciudad;
 El nombre del ángel de Hatoko Koyabashi, en la serie Angelic Layer.